Пересадовка () — село в Витовском районе Николаевской области Украины.

Основано в 1800 году. Население по переписи 2001 года составляло 3141 человек. Почтовый индекс — 57220. Телефонный код — 512. Занимает площадь 4,5 км².

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Пересадовка на сайте Верховной рады

Населённые пункты Витовского района